Eurykleia har flere betydninger:

 Eurykleia (mytologi) – Odysseus's amme
 Eurykleia (astronomi) – asteroide